Defense Condition – system oznaczeń poziomów gotowości bojowej 
 Defcon: Globalna wojna termonuklearna – gra komputerowa z 2006 roku